Alain Schnapp – archeologo e accademico francese
 Jeffrey Schnapp – designer e storico statunitense
 Noah Schnapp – attore e doppiatore statunitense